Ervedosa peut désigner :
au Portugal :
Ervedosa, paroisse civile de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Ervedosa, paroisse civile de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance et la région Nord.